Cooperauhton foi uma cooperativa de transportes da cidade de São Paulo, afiliada ao Consórcio Autho Pam e que operou de 31 de janeiro de 2000 a 1 de outubro de 2007.

História
A empresa foi fundada em 31 de janeiro de 2000, sendo assim uma das primeiras cooperativas a integrar o Sistema Bairro a Bairro, uma iniciativa da SPTrans (São Paulo Transporte). Atuava nas áreas 6 (Sul) e 7 (Sudoeste).

Frota de ônibus

Sua frota era basicamente formada por ônibus da década de 1990, como os modelos CAIO Alpha, Ciferal GLS Bus, Ciferal Padron Cidade, Marcopolo Torino, Busscar Urbanus,  Neobus Mega, Marcopolo Viale, CAIO Vitória, entre outros com chassis Volkswagen e Mercedes-Benz de motor dianteiro e traseiro. No ano de 2003, chegou a operar ônibus articulados de frota pública (somente na área 6) com chassi Volvo B58, operando na linha entre os bairros de Parelheiros e Santo Amaro que pouco tempo depois seriam retirados de circulação com a estreia do Passa-Rápido.

Entre 2003 a 2005, a Cooperauhton adquire cerca de 50 novos ônibus de modelos CAIO Apache Vip e Marcopolo Torino de sexta geração. Os veículos vinham com chassi Volkswagen de motor dianteiro. Chegou a operar um ônibus Neobus Mega de prefixo 7 9056, o antigo 66 003 da empresa CCTC e movido a gás natural veicular que foi anos após convertido a diesel.

A partir de 2006, a empresa passa a enfrentar problemas financeiros que enfrenta também paralisações e greves na época e alguns veículos já tinham mais de 10 anos de uso, o que é proibido por decreto de lei municipal.

Acidentes
Os problemas começaram em 12 de setembro de 2007, quando um veículo da Cooperauhton perdeu uma roda, matando um homem de 26 anos.

Doze dias depois, em 24 de setembro de 2007, outro veículo perdeu o eixo e deixou duas pessoas feridas.

Três dias depois, em 27 de setembro de 2007, mais um veículo perdeu a roda e feriu uma adolescente de 14 anos.

Sabotagens
A polícia investigou sabotagens, como a falta de manutenção como principal causa de acidentes. A cooperativa, muitas vezes, operava linhas com veículos velhos.

Descredenciamento e Problemas atuais
Depois de acidentes e de sabotagens, a prefeitura de São Paulo resolveu descredenciar a Cooperauhton, em 1 de outubro de 2007. Com isso algumas linhas que pertenciam a Cooperauhton foram repassadas para a CooperPam e a empresas de ônibus como VIP e Viação Campo Belo. Nos dias de hoje, a área 6 se adaptou facilmente sem a cooperativa, mas na área 7, o extremo problema de lotação continua, necessitando muito de novas linhas e carros.

Ver também
 CooperPam
 SPTrans

Empresas de transporte por ônibus extintas de São Paulo (cidade)
Empresas fundadas em 2000
Empresas extintas em 2007
História do transporte na cidade de São Paulo